Каликин — русская фамилия.

Известные носители:

 Каликин, Виктор Сергеевич (1932—2007) — Заслуженный деятель искусств РСФСР, Народный артист Республики Карелия.
 Каликин, Георгий Александрович (1935—1999) — российский композитор.
 Каликин, Иван Иванович (1884—1941) — русский советский живописец и график.
 Каликин, Николай Борисович — депутат Верховного Совета СССР IX созыва.
 Каликин, Фёдор Антонович — российский и советский реставратор, этнограф, собиратель древнерусских рукописей.